Ке́стнер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Кестнер, Авраам Готтгельф (1719—1800) — немецкий математик и автор эпиграмм.
 Кестнер, Бойд (род. 1964) — американский актёр.
 Кестнер, Виктор (1826—1857) — немецкий поэт и переводчик.
 Кестнер, Детлеф (род. 1958) — немецкий боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года.
 Кестнер, Шарлотта (1753—1828) — подруга юности Гёте, прототип главной героини «Страданий юного Вертера».
 Кестнер, Эрих (1899—1974) — немецкий писатель-сатирик, сценарист и кабаретист.

Другое 
 Кестнер — большой ударный кратер на юго-восточном берегу Моря Смита на видимой стороне Луны.

См. также 
 Костнер